Ngombol kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngombol, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Ngombol, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar